Кэрролл, Шон (род. 1960) — американский биолог.
 Кэрролл, Шон (род. 1966) — американский космолог.